Sagesse des foules ou sagesse de la foule peut faire référence à :

La sagesse de la foule, l'idée qu'un grand nombre d'amateurs peut mieux répondre à une question qu'un seul expert,
La Sagesse des foules (2008), un livre analysant cette idée.

Voir aussi 
Travail collaboratif
Approche ascendante, approche descendante